

Обозначения 
 оператор набла: 
 градиент скалярного поля: 
 дивергенция векторного поля: 
 ротор векторного поля: 
 лапласиан:

Линейность 
Для любого числа :

Операторы второго порядка

Дифференцирование произведений полей

См. также 
 
 Векторный анализ
 Теорема Стокса
 Оператор набла в различных системах координат

Векторный анализ